

Presentación Previa 
La pareja australiana Chris Guccione y Matt Reid fueron los campeones defensores, pero Reid decidió no participar en esta edición, mientras que Guccione lo hizo junto a su compatriota Samuel Groth.

La pareja australiana Samuel Groth y Chris Guccione ganaron el título, derrotando a los neozelandeses  Marcus Daniell y Artem Sitak en la final, 6–3, 6–4.

Cabezas de serie 
  Purav Raja /  Divij Sharan (Primera ronda)
  '''Samuel Groth /  Chris Guccione (CAMPEONES)
  Marcelo Demoliner /  John-Patrick Smith (Cuartos de final)
  Dustin Brown /  Rajeev Ram ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de León 2014